Amp Futbol Cup 2014 – trzecia edycja międzynarodowego ampfutbolowego turnieju piłkarskiego, która odbyła się w Warszawie 13 i 14 września 2014 na stadionie DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej 44. Jego zwycięzcą została - po raz pierwszy w historii - reprezentacja Turcji, która pokonała w finale Anglię 4-1. Trzecie miejsce zdobyła Polska.

Królem strzelców został Anglik Mickey Chambers, najlepszym bramkarzem Włoch Daniel Priami, zaś za najlepszego zawodnika zawodów uznano Turka Rahmiego Özcana.

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały

Mecz o piąte miejsce

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu